Airuk kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Airuk (ö i Marshallöarna, Maloelap), 
 Airuk (ö i Marshallöarna, Ailinglapalap), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar